Török etnikum vagy ahhoz tartozó személy:
 a török népek közé tartozó, türk személy
 a török néphez tartozó személy
 az egykori Oszmán Birodalom lakója
 a mai Törökország lakója
 Török nyelv:
 török nyelvekhez tartozó nyelv
 török nyelv
 oszmán-török nyelv
 Török, falu Szlovákiában
 Török, régi magyar családnév
Lásd még
 Türk (egyértelműsítő lap)